Pende (Kersana), plaats in het Indonesische gebied Brebes, onderdistrict Kersana.
 Pende (Banjarharjo), plaats in het Indonesische gebied Brebes, onderdistrict Banjarharjo.
 Pendé, gemeente in het Franse departement Somme.
 Pende Churchyard, militaire begraafplaats in dit dorp.
 Pende (volk), volk in de Congo.
 Pendé (rivier), rivier in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek.